Nunez (Georgia) - plaats in de Verenigde Staten
 Oscar Nuñez - Cubaans-Amerikaans acteur
 Alcide Nuñez - Amerikaans klarinettist

Spelling met diakritische tekens
 Josep Lluís Núñez - Spaans zakenman
 Núñez (Buenos Aires) - wijk in Buenos Aires, Argentinië